Agnes von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Agnes von Hessen (1527–1555), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Agnes von Anhalt-Dessau (1824–1897), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Altenburg
 Agnes von Brandenburg (1584–1629), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Lauenburg

Siehe auch:
 Agnes Hedwig von Anhalt (1573–1616), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Emilie Agnes Reuß zu Schleiz (1667–1729), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weißenfels-Dahme